Een overzicht van alle voormalige Tweede Kamerleden voor de Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland (Friese Bond).

Tweede Kamer
Friese Bond